Singer (auto), een Brits auto- en motorfietsmerk
Singer (Laren), een Theater en museum in Laren (NH)
Singer Corporation, een fabrikant van onder andere naaimachines
 Singer (eiland), eiland in Florida

Personen met de achternaam Singer
Bryan Singer, een Amerikaanse regisseur
Eric Singer, een Amerikaanse drummer
S. Fred Singer,  een Amerikaans natuurkundige
Fred Singer, een Amerikaanse cameraman  
Isaac Bashevis Singer, een Amerikaanse schrijver
Peter Singer, een Australische filosoof
Stefan Singer, een Sloveense priester
William H. Singer, kunstenaar (1868-1943)